Love Unto Waste () est un film hongkongais, sorti en 1986.

Synopsis 

Une jeune mannequin tombe amoureuse du fils playboy d'un homme d'affaires de hauté société.

Un détective qui enquête le meurtre d'une chanteuse.

Fiche technique 
 Titre français : Love Unto Waste
 Réalisation : Stanley Kwan
 Scénario : Tai An-Ping Chiu et Kit Lai
 Photographie : Johnny Koo
 Montage : Chow Seung Kang
 Musique : Violet Lam
 Pays d'origine : Hong Kong
 Format : Couleurs - 35 mm - 1,85:1 - Mono
 Genre :
 Durée : 96 minutes
 Date de sortie : 1986

Distribution 
 Chow Yun-fat : détective Lan
 Elaine Kam : Liu Yuk-Ping
 Tony Leung Chiu-wai : Tony Cheung
 Kam Choi : Chiu Suk-ling
 Irene Wan : Billie Yuen Bui-yee

Liens externes 
 

Film hongkongais sorti en 1986
Film dramatique hongkongais
Film romantique hongkongais
Film réalisé par Stanley Kwan
Film de clôture du festival international des cinémas d'Asie de Vesoul